Сунга́ч — топоним в Спасском районе Приморского края России.

 Сунгач — населённый пункт (тип: железнодорожная станция) в составе Духовского сельского поселения.
 Сунгач — железнодорожная станция Владивостокского отделения Дальневосточной железной дороги.